

Usage en Asie

Géographie 
 Chans désigne un peuple vivant dans l'État Chan en Birmanie, dans la province du Yunnan en Chine, dans le nord de la Thaïlande et du Laos ;
 Chan est un État du Myanmar en Birmanie.

Religion 
 Le chan est une forme de bouddhisme mahāyāna.

Patronymie 
Chan est un patronyme asiatique très courant, surtout en Chine, dont il existe de nombreux représentants connus, réels ou imaginaires (dans la plupart des cas des chinois portant ce nom de famille, leurs noms de famille en hanyu pinyin sont différents) :

Personnalités 

 Benny Chan (1961-2020), réalisateur chinois ;
 Chelsia Chan (1957-), actrice hongkongaise ;
 Ellen Chan (1966-), actrice hongkongaise ;
 Ernie Chan (1940-2012), auteur et dessinateur américain de bandes dessinées ;
 Fruit Chan (1959-), réalisateur chinois ;
 Gordon Chan (1960-), réalisateur, scénariste et producteur hongkongais ;
 Chan Heung (1806-1875), pratiquant d'arts martiaux chinois ;
 Chan Hoi-yan (née en 1977), femme politique hongkongaise ;
 Jackie Chan (1954-), acteur et réalisateur hongkongais ;
 Jaycee Chan (1982-), acteur et chanteur américain, fils de Jackie Chan ;
 Joey Chan (1988-), joueuse de squash hongkongaise ;
 Jennifer Ellen Chan (1968-), actrice américaine ;
 Johnny Chan (1957-), joueur de poker professionnel ;
 Kwok Hoï Chan (1939-1990), designer ;
 Chan Lai-chu , actrice hongkongaise ;
 Lee Hae-chan, homme politique ;
 Lien Chan (1936-), homme politique taïwanais ;
 Margaret Chan (1947-), médecin chinois ;
 Melody Chan, mathématicienne et violoniste américaine ;
 Park Chan-wook, réalisateur et scénariste ;
 Patrick Chan (1990-), patineur artistique canadien ;
 Raymond Chan (1951-), homme politique canadien ;
 Sarah Chan (1986-), joueuse de basket-ball sud-soudanaise ;
 Sony Chan (1975-), une humoriste hongkongaise travaillant en France ;
 Tanya Chan (1971-), une femme politique hongkongaise ;
 Tony F. Chan (né en 1952), mathématicien hongkongais ;
 Chan Yung-Jan (1989-), joueuse de tennis taïwanaise ;
 Andy Chan Ho-tin (1990-) un militant politique indépendantiste de Hong Kong ;
 Bang Chan (1997-) chanteur du groupe Stray Kids, auteur-compositeur-interprète et producteur de musique australo-coréen.

Personnages fictifs 
 Pai Chan et Lau Chan, personnages fictifs des jeux de combat Virtua Fighter ;
 Charlie Chan, détective américain d'origine chinoise — personnage créé en 1925 par Earl Derr Biggers.

Prénom 
En chinois, surtout quand on le transcrit directement du Hanyu pinyin, Chan peut aussi être un prénom, comme dans le cas ci-dessous. C'est également un prénom vietnamien.

Personnalités 
 Dang Ngoc Chan (1984-1971), haut fonctionnaire et résistant de l'Indochine française.

Personnages fictifs 
 Diao Chan, personnage fictif du roman chinois Histoire des Trois Royaumes ;

Formation des diminutifs 
 Chan (prononcé []) est aussi un suffixe japonais que l'on ajoute après un prénom.
Prononciation familière de san, il connote un lien amical entre le locuteur et le destinataire (utilisé dans le langage oral). Il peut également être utilisé quand on parle à un enfant. Voir l'article sur la dénomination d'une personne en japonais.

Exemple : Sakura chan (au lieu du simple prénom de Sakura très familier voire dénotant un lien sentimental, ou de Sakura san plus formel)

Usage non-asiatique

Plante 
 Chan, Hyptis suaveolens, les graines de cette plante servent à préparer des boissons au Costa Rica.

Nom 
 Monserrat Bustamante Chán (née en 1976), professeur et ingénieur équatorienne.

Prénom 
Aux États-Unis, Chan peut être le diminutif du prénom Charlyn :
 Chan Marshall, chanteuse.

Sigle 
CHAN est un sigle, qui signifie :
 Championnat d'Afrique des nations, une compétition de football des nations d'Afrique.
 Centre historique des Archives nationales (France)

Informatique 
Chan peut désigner sur internet, tant les salons IRC que les imageboards (4Chan par exemple)

Bande dessinée 

 Jubei-chan est un anime de 13 épisodes écrit et réalisé par Akitaro Daichi.
 Shinchan un manga

Toponyme 

 Chan Chan, cité pré-colombienne.
 Parc Provincal du Lac Chan dans les territoires du nord-ouest au canada

Voir aussi 
 

Patronyme chinois
Homonymie de prénom